Samsung Galaxy A5 může znamenat tři smartphony řady Samsung Galaxy:

 Samsung Galaxy A5 (2015) – smartphon vydaný v prosinci 2014
 Samsung Galaxy A5 (2016) – smartphon vydaný v prosinci 2015
 Samsung Galaxy A5 (2017) – smartphon vydaný v lednu 2017